Torkaman kan syfta på följande platser:

Iran 

 Torkmanchay, ort i Östazarbaijan, 
 Torkamān (ort i Västazarbaijan), 
 Deh-e Torkaman, ort, Teheran, 
 Torkaman (shahrestan), delprovins i Golestan, 

Robotskapade Iranförgreningar